Bukit Makmur (Penarik), een plaats in Indonesië
Bukit Makmur (Mardingding), een plaats in Indonesië
Bukit Makmur (Muara Sahung), een plaats in Indonesië
Bukit Makmur (Ketahun), een plaats in Indonesië
Bukit Makmur (Julok), een plaats in Indonesië